Krystal Steal
Steal (filme)

Desambiguação